Харьковский завод тракторных двигателей (ХЗТД) — машиностроительный завод по выпуску и ремонту дизельных двигателей и энергоустановок.

История 
Спроектирован и построен завод был на годовой выпуск 125 тыс. двигателей. За период работы завода максимальный годовой выпуск составлял 86 тыс. двигателей.

После провозглашения независимости Украины, министерство машиностроения и военно-промышленного комплекса Украины приняло решение о преобразовании государственного предприятия ХЗТД в ОАО «Харьковский завод тракторных двигателей» (при этом, 72,18% акций завода осталось в собственности государства, 26% акций было передано в управление государственной лизинговой компании «Украгромашинвест», физическим лицам принадлежало 1,82% акций).

В 1994 году на заводе ХЗТД было начато производство дизельного двигателя СМД-900.

В последние годы фактический уровень производства ХЗТД снизился до 12-16% утверждённой мощности, что стало результатом снижения потребительского спроса из-за общего спада экономического развития на Украине, высокой себестоимости продукции, обусловленной ростом цен на энергоносители, технологическое сырье и материалы, а также высокой насыщенностью украинского рынка дизельными двигателями иностранного производства. 

В 2001 году завод начал производство двигателя СМД-63.

В 2001 году завод выпустил только 450 двигателей. В дальнейшем, высокие производственные издержки, переход на бартерные расчёты с контрагентами, снижение объёма производства, огромные издержки, связанные с содержанием объектов социальной сферы (детские сады, больница, поликлиника, жилые дома и общежития завода) привели к банкротству предприятия. В начале мая 2002 года ХЗТД был официально признан банкротом (к этому времени на предприятии продолжали работу около 1,5 тыс. человек).

Выходом из сложившегося критического положения стала судебная санация, решение о проведении которой было принято кредиторами завода.

В 2004 году в неиспользуемых производственных помещениях ХЗТД было размещено специальное конструкторское технологическое бюро «Гидромодуль».

19 апреля 2005 года в соответствии с решением хозяйственного суда Харьковской области для ХЗТД была создана ликвидационная комиссия.

17 мая 2005 года хозяйственным судом Харьковской области было утверждено решение о ликвидации ОАО «ХЗТД».

В начале апреля 2007 года было принято решение о распродаже завода.

18 июля 2007 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о продаже государственного пакета акций ХЗТД.

Осенью 2007 года более 50% акций ОАО "ХЗТД" приобрел ЗАО «Бизнес-Центр «Лидер Класс» - компания, основным видом деятельности которой являлась сдача в аренду собственной и государственной недвижимости непроизводственного назначения.

В декабре 2007 года на территории завода была открыта первая на Украине буддийская пагода.

К 2008 году завод прекратил существование, однако здания и инфраструктура завода продолжали использоваться (так, электроподстанция ХЗТД перешла в собственность ООО "Энергоресурс").

На территории завода был построен торгово-развлекательный центр.

Деятельность 
Завод специализировался на выпуске дизельных двигателей с турбонаддувом СМД-60 для тракторов Т-150 и комбайнов КС-6Б. На базе двигателей СМД-60 разработаны и выпускались двигатели СМД-62 (165-240 л. с.), которые использовали в качестве силовых установок на тракторах и самоходных кормо- и свёклоуборочных комбайнах и других машинах. Также завод осваивал производство дизельных двигателей мощностью 18-36 л. с., дизель-электрогенераторов мощностью 8 и 60 кВт. Кроме того, ОАО «ХЗТД» выпускал запчасти к указанным двигателям, а также осуществлял капитальный и профилактический ремонт двигателей.

Среди потребителей выпускаемой заводом продукции были Харьковский тракторный завод, Тернопольский и Херсонский комбайновые заводы, Ивано-Франковский завод «Агромаш», Харьковский завод самоходных шасси, завод «Ритм». Значительное количество двигателей и запчастей к ним поставляли предприятиям агропромышленного комплекса для восстановления уже эксплуатируемой сельскохозяйственной техники.

Технологическая характеристика 
Завод являлся механосборочным предприятием, технологический процесс которого предполагает такие виды производств, как механосборка, сборка, холодная штамповка, термическое производство, гальванопокрытия, сварочное и окрасочное производства.

В составе технологического оборудования преобладают автоматические линии, металлорежущие, кузнечно-прессовое, деревообрабатывающее, подъёмно-транспортное, термическое и иное оборудование, специализированные и агрегатные станки, автоматы и полуавтоматы.

Все основные и вспомогательные производства компактно размещены на одной производственной территории площадью 34,96 га, развёрнутая площадь промышленных зданий составляет 280 718 м², все производства имеют единую инженерную инфраструктуру и железнодорожные подъездные пути.

Производственная структура

Основное 
 Цех корпусных деталей (ЦКД), в котором производятся 64 наименования деталей, в том числе блок, головка, картер маховика, корпус, кожух, коллектор, шкив, фланец и другие.
 Механический цех №3 (М-3), в котором изготовляется 28 наименований деталей к двигателям, в том числе коленвал, крышка, распредвал, щит, кожух и другие.
 Механический цех №4 (М-4), в котором изготовляется 20 наименований деталей, в том числе маховик, диск, колпаки, угольники и другие.
 Прессово-термический цех (ПТЦ). В составе этого цеха прессовое, сварочное, термогальваническое производство, а также производство товаров народного потребления. В этом цехе производится 667 наименований изделий, которые используются для производства узлов деталей. Кроме того, в этом цехе производится 450 наименований деталей для опытного производства и 450 наименований для производства товаров народного потребления.
 Сборочно-сдаточный цех (ССЦ), в котором производится сборка, испытание, контрольный осмотр, окраска и доукомплектование деталей.

Вспомогательное 

 Отдел организации производства новой техники, в котором осуществляется сборка, испытание, доводка, внедрение новых опытных образцов новой техники, а также организовывается производство мелких серий новых видов техники;
 Инструментальное производство, которое обеспечивает цеха специальным инструментом и технической оснасткой (режущим, мерительным, вспомогательным инструментом, штампами, пресс-формами и приспособлениями).
 Производство средств механизации и автоматизации (ПСМА) производит разработку технической документации на нестандартное оборудование, средства механизации, оргтехнику, оргоснастку, их изготовление и внедрение в производство.
 Отдел эксплуатации и ремонта оборудования (ОэиРО) производит разработку конструкторской документации для ремонта и модернизации оборудования, проводит проверку оборудования на технологическую точность, изготавливает запчасти для ремонта оборудования, производит ремонт оборудования.
 Энергослужба завода, цех благоустройства и переработки отходов, отдел реконструкции и технадзора за зданиями и сооружениями.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Харьковского завода тракторных двигателей (ХЗТД)

Машиностроительные компании
Предприятия Харькова